Tweede Kamerverkiezingen in het kiesdistrict Doetinchem (1848-1850), een Nederlands kiesdistrict in de periode 1848-1850
 Tweede Kamerverkiezingen in het kiesdistrict Doetinchem (1888-1918), een Nederlands kiesdistrict in de periode 1888-1918